Kostel zasvěcený svatému Antonínovi může mít více patronů:

 Kostel svatého Antonína Paduánského
 Kostel svatého Antonína Poustevníka
 Kostel svatého Antonína Velikého